Amou, comune francese
 Amou, città del Togo
 Prefettura di Amou